Die Northern Ontario Championships 2014 fanden vom 2. bis 5. April 2014 in Greater Sudbury, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Wertungskategorie International 25.

Titelverteidiger war Marwan Elshorbagy, der in diesem Jahr erneut das Endspiel erreichen konnte. In diesem unterlag er Stephen Coppinger mit 6:11, 11:13 und 4:11. Für Coppinger war es der achte Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael McCue einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
Sport (Greater Sudbury)
Sportveranstaltung in Ontario
Squashturnier in Kanada